Ломазов () — село на Украине, находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 301 человек. Почтовый индекс — 24013. Телефонный код — 4337.
Занимает площадь 0,46 км².

Религия 
В селе действует храм святого Димитрия Углицкого Могилёв-Подольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
24011, Винницкая область, Могилёв-Подольский р-н, с. Кукавка, ул. Ленина, 40

Примечания

Ссылки 
 Ломазов на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Могилёв-Подольского района